Alexandre Mikhaïlovitch Sibiriakov, explorateur russe ;
 Île Sibiriakov,  île russe de la mer de Kara ;
 Sibiriakov (brise-glace)

Patronyme russe